en chanson 
 1815:; Le Roi d'Yvetot (1813), chanson de Pierre Jean de Béranger.
en musique 
 1844 : Le Roi d'Yvetot, quadrille de contredanse par Crispiniano Bosisio
en littérature 
 1866 : Le Roi d'Yvetot, roman de Charles Deslys
au théâtre 
 1842 : Le Roi d'Yvetot, pièce de Léon-Lévy Brunswick
 1842 : Le Roi d'Yvetot, opéra-comique en 3 actes d'Adolphe Adam ;
 1865 : Le Roi d'Yvetot, ballet-pantomime en 1 acte de Lucien Petipa ;
 1879 : Le Roi d'Yvetot, opéra-bouffe en 3 actes de Léon Vasseur
 1927 : Le Roi d'Yvetot, opérette en 3 actes de Camille Boucoiran
 1928 : Le Roi d'Yvetot, opéra de Jacques Ibert.
au cinéma 
 1870 : Le Roi d'Yvetot (1970), quatrième sketch du film Le Petit Théâtre de Jean Renoir de Jean Renoir.